Завита́я — река в Амурской области России, левый приток Амура. Длина — 262 км, площадь водосборного бассейна — 2790 км².

Общие сведения 

Исток — в лесистой части Зейско-Буреинской равнины. Протекает по широкой долине. Течение медленное, русло извилистое. Верховья заболочены. Впадает в Поярковскую протоку Амура у села Поярково Михайловского района. В междуречье Завитой и Буреи — город Завитинск. Участок реки протяжённостью 30 км входит в гидрографическую сеть Завитинского заказника. В 1966 году школьники Михайловской средней школы обнаружили в 25 км от села Михайловка на реке Завитой Михайловское городище, эпонимное для мохэской михайловской культуры железного века

Гидрология 
Среднегодовой расход воды в районе села Михайловка составляет 11,6 м³/с.

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 124 км: река Песчанка (лв)
 145 км: река Светлая (пр)
 182 км: река Камышинка (лв)
 189 км: река Миркушенка (лв)
 198 км: река Половинка (лв)
 222 км: река Ключ (лв)

Населённые пункты в долине Завитой 

От истока к устью:

 Марьяновка (п.б.)
 Аврамовка (л.б.)
 Новоалексеевка (л.б.)
 Новомихайловка (п.б.)
 Сергее-Фёдоровка (п.б.)
 Белый Яр (л.б.)
 Харьковка (п.б.)
 Платово (л.б.)
 Албазинка (л.б.)
 Арсентьевка (п.б.)
 Петропавловка (л.б.)
 Михайловка (л.б.)
 Новогеоргиевка (п.б.)
 Красный Яр (л.б.)
 Нижнезавитинка (п.б.)
 Коршуновка (п.б.)
 Черемисино (л.б.)
 Красный Восток (п.б.)
 Зелёный Бор (л.б.)
 Поярково (л.б.)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн реки Амур, речной подбассейн реки — Бурея, водохозяйственный участок реки — Амур от впадения реки Зея до впадения реки Бурея без реки Бурея до Бурейского гидроузла.

Код объекта в государственном водном реестре — 20030500212118100041377.

Примечания

Литература 
 

Притоки Амура
Реки Амурской области